Roussines kan syfta på:
 Roussines, Charente
 Roussines, Indre